Павел Ильин (род. , Алматы, Казахстан) — казахстанский профессиональный баскетболист. Играет на позиции форварда.

Карьера

Клубная 
Ильин родился в Алмате. После этого Павел с родителями переехал в Россию, в город Самару. В восьмилетнем возрасте Ильин начал заниматься баскетболом в местной детско-юношеской школе.

После окончания ДЮСШ в 16 лет, Ильина приглашают в «Барсы Атырау». В этом клубе Павел провёл три с половиной года. Ильин выиграл с «Барсами» и чемпионат Казахстана, и Кубок страны.

После, в 2011 году Ильин перешёл в только что созданную «Астану».

В 2016 году Павел вернулся обратно в «Барсы».

Достижения 
  Чемпион Казахстана: 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/14, 2014/2015
  Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2015/2016
  Обладатель Кубка Казахстана: 2009, 2011, 2012, 2013, 2014
  Серебряный призёр Кубка Казахстана: 2010, 2011

Статистика

Ссылки 

Баскетболисты Казахстана
Игроки БК «Астана»
Игроки БК «Барсы»
Игроки БК «Тобол»